Ва́ртиайнен ( редко ) — финская фамилия. Известные носители:

 Вартиайнен, Йенни (род. 1983) — финская поп-певица.
 Вартиайнен, Пертту (1953—2017) — финский географ, профессор.
 Вартиайнен, Юхана (род. 1958) — финляндский политик.